Jméno a příjmení Josef Suchý má více nositelů:

 Josef Suchý (1905–1984) – český fotbalista
 Josef Suchý (básník) (1923–2003) – lyrický básník a prozaik
 Josef Suchý (malíř) (1852–1931) – český malíř a publicista